Cassa integrazione guadagni straordinaria
 Copper indium gallium selenide, materiale utilizzato nel fotovoltaico